Haute Cour de justice (parfois abrégé en HCJ) est le nom de plusieurs institutions judiciaires dans le monde.

 Bénin : Haute Cour de justice ;
 Cameroun : Haute Cour de justice ;
 Israël : Haute Cour de justice ;
 France : Haute Cour, anciennement « Haute Cour de justice » ;
 Madagascar : Haute Cour de justice ;
 Mali : Haute Cour de justice ;
 Royaume-Uni :
 Angleterre et pays de Galles : Haute Cour de justice,
 Écosse : Haute Cour de justice.

Voir aussi